Setge de Nàpols (1253)
 Setge de Nàpols (1437-1442)
 Setge de Nàpols (1494)
 Setge de Nàpols (1503)
 Setge de Nàpols (1528)